Atalo puede referirse a:

 Atalo, general macedonio (c. 390 a. C. - 336 a. C.)

 San Atalo, abad del monasterio de bobbio ()
 Átalo, oficial de Alejandro Magno y comandante de la flota de Pérdicas (siglo IV a. C.).

 Varios miembros de la dinastía atálida de Pérgamo (Turquía):
 Atalo I, rey de Pérgamo (269 a. C. - 197 a. C.)
 Atalo II, rey de Pérgamo, (220 a. C. - 138 a. C.), hijo del anterior.
 Atalo III, rey de Pérgamo, (170 a. C. - 133 a. C.)

 Atalo, filósofo estoico, maestro de Séneca (siglo I a. C.)
 Prisco Atalo, senador romano proclamado emperador por los visigodos ().